Райан Тулсон (; род. , Гилберт, штат Аризона, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Выпускник колледжа Юты, профессиональную карьеру начал в турецкой «Каршияке».

В сезоне 2013/2014 стал игроком испанской «Уникахи», набирая в среднем по 10,9 очка и 2,6 передачи в матчах чемпионата Испании.

В июне 2014 года Тулсон продлил контракт с «Уникахой» на сезон 2014/2015. В 37 играх за 23 минуты набирал 12,3 очка, 1,2 подбора и 2,2 передачи. В в 22 матчах Евролиги набирал в среднем 10,9 очков, 1,3 подбора, 2,5 передачи и 0,6 перехватов, реализуя при этом 50 % трёхочковых бросков.

Перед началом сезона 2015/2016 подписал контракт по схеме «1+1» с петербургским «Зенитом». В октябре 2015 года и в апреле 2016 года был признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам месяца, а также стал бронзовым призёром турнира. В рамках Единой лиги ВТБ в среднем набирал 17,5 очков, 2,8 подборов, 3,5 передач, 2,8 подборов и 0,9 перехватов. В играх Еврокубка — 18,5 очков, 2,3 подбора, 3,2 передачи, 2,3 подбора и 0,3 перехвата.

По окончании сезона 2015/2016 продлил контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».

В сезоне 2016/2017 Тулсон провёл 35 игр в Единой лиге ВТБ, набирая 14,1 очка, 2,3 подбора и 2,8 передачи.

В ноябре 2017 года Тулсон стал игроком «Истанбул ББ».

Личная жизнь 
Тулсон из баскетбольной семьи. Его дядя — генеральный менеджер «Бостон Селтикс» и один их выдающихся игроков в истории этого клуба Дэнни Эйндж.

Достижения 
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: 2015/2016
  Бронзовый призёр чемпионата России: 2015/2016

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки БК «Каршияка»
Игроки БК «Бенеттон»
Игроки БК «Сутор»
Игроки БК «Алиага Петким»
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Истанбул Бююкшехир Беледиеспор»
Игроки БК «Манреса»